Фёдор Николаевич Махутов (17 сентября 1948 года, Улей — 4 сентября 2017 года, Новогорск) — советский и российский тренер по вольной борьбе. Заслуженный тренер СССР. Заслуженный работник физической культуры Российской Федерации (1999). Почётный гражданин Осинского района (2008).

Биография 
Родился 17 сентября 1948 года в селе Улей Осинского района Иркутской области. В 1969 году начал заниматься вольной борьбой. С 1970 года тренировался под руководством своего старшего брата Валерия Николаевича Иванова. В 1973 году выиграл серебряную медаль на чемпионате РСФСР, а в 1974 году выполнил норматив мастера спорта СССР.

В 1975 году окончил факультет физического воспитания Бурятского государственного педагогического института и начал работать тренером в Багдаринской детской спортивной школе. С 1976 года работал преподавателем на кафедре теоретических основ БГПИ. Многие годы был тренером-преподавателем специализированной детско-юношеской школы олимпийского резерва № 7 Комитета по образованию города Улан-Удэ.

Наиболее высоких результатов среди его воспитанников добились:
 Базар Базаргуруев — бронзовый призёр Олимпийских игр 2008 года, чемпион Азии 2007 года,
 Борис Будаев — чемпион мира 1989 года, чемпион Европы 1982 года, чемпион Азии 1996 года,
 Андрей Пестерев — чемпион СССР среди молодёжи 1986 года, серебряный призёр Кубка мира 1986 года,
 Мунко Табутаров — победитель первенства Европы 2005 года,
 Базар Жалсапов — победитель первенства Европы 2006 года,
 Василий Миланханов — серебряный призёр чемпионата СССР 1988 года,
 Юрий Власко — двукратный победитель первенства Европы (2015, 2016) среди юниоров.

Фёдор Николаевич умер 4 сентября 2017 года на сборах в Новогорске.

Награды и звания 
 Почётное звание «Заслуженный тренер СССР».
 Почётное звание «Заслуженный работник физической культуры Российской Федерации» (1999).
 Почётный гражданин Осинского района (2008).
 Почётный знак «За заслуги в развитии физической культуры и спорта» (2013).

Примечания 

Тренеры СССР по вольной борьбе
Тренеры Бурятии
Выпускники Бурятского государственного университета